Ке́лли Джой Си́гер (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник  (заняли девятое место). Чемпионка США  и .

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (1984).
 : золото (1989).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Kelly Sieger — OfficialUSA.com Records (см. «Kelly J Sieger — Duluth, MN»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу